Bieg na 5000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 13 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Norweg Geir Karlstad.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992